Осемзнаците на Сулеман са най-големия брой деца, износени и родени от една майка към 2019 г.

Родени са на 26 януари 2009 г. от Надя Сулеман в Белфлауър, Калифорния. Децата са заченати инвитро. От тях 6 са момчета и 2 момичета. Раждането се извършва чрез планирано цезарово сечение, включва 46 души медицински персонал. Надя Сулеман износва бебетата до 31-вата седмица. Имената на децата са:Ной, Малия, Исая, Нария, Йона, Макай, Йосия и Еремия.

Надя Сулеман заявява, че един от донорите на сперматозоидите за зачеването им е бившия ѝ съпруг на Дейвид Соломон Сулеман. През 2009 г., 67-годишният Едуард Дуул Сулеман, който се идентифицира като бивш иракски военен, казва, че ще се върне в родния си Ирак като преводач и шофьор, за да подкрепи дъщеря си и нейните четиринадесет деца. Тяхната баба, 69-годишната Анджела Виктория Сулеман, пенсионирана учителка, помага в грижата за първите шест деца.

Източници 

Бременност
Раждане